Christiansen kan som auktorsförkortning betyda:

 Mads Peter Christiansen
 Mogens Skytte Christiansen

Robotskapade auktorsförkortningar